Цепкоплодник, или Торилис, или Пупырник (), — род травянистых растений семейства , распространённый в Старом Свете.

Ботаническое описание 
Однолетние травянистые растения, более или менее опушённые прижатыми щетинками. Корни тонкие, стержневые. Стебли одиночные, прямостоячие или приподнимающиеся, ветвящиеся. Листья дважды или трижды перисторассечённые, с невздутыми влагалищами.

Цветки обоеполые или частично тычиночные, собраны в сложные зонтики. Лепестки белые или красноватые, обратнояйцевидные или обратносердцевидные, выемчатые. Плод яйцевидный, эллиптический или продолговато-цилиндрический, часто покрыт многочисленными крючковидно загнутыми щетинками.

Классификация

Таксономия 
, 1763, Fam. Pl. 2: 99

Род Цепкоплодник относится к семейству  порядка . Кладограмма в соответствии с Системой APG IV:

Виды и инфравидовые таксоны
в статусе подтвержденных
 
 
 
 
  - Цепкоплодник японский
 
 
 
 
 
 
 
 

в статусе "непроверенных"

Примечания

Литература 
 
 

Зонтичные
Флора Евразии
Флора Африки